El término Mijáilovskoye  o Mijáilivske ( puede referirse a:

Mijáilovskoye (Altái), localidad del krai de Altái, en Rusia.
Mijáilovskoye (Ivánovo), localidad del óblast de Ivánovo, en Rusia.
Mijáilovskoye (Karelia), localidad de la república de Karelia, en Rusia.
Mijáilovskoye (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Mijáilovskoye (Domodédovo, Moscú), localidad del ókrug urbano de Domodédovo del óblast de Moscú, en Rusia.
Mijáilovskoye (Volokolamsk, Moscú), localidad del Volokolamsk del óblast de Moscú, en Rusia.
Mijáilovskoye (Nizhni Nóvgorod), localidad del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Mijáilovskoye (Osetia del Norte), localidad de la república de Osetia del Norte, en Rusia.
Mijáilovskoye (Pskov), localidad del óblast de Pskov, en Rusia.
Mijáilovskoye (Smolensk), localidad del óblast de Smolensk, en Rusia.
Mijáilovskoye (Vólogda), localidad del óblast de Vólogda, en Rusia.

Mijáilivske (Járkov), localidad del óblast de Járkov, en Ucrania.
Mijáilivske (Poltava), localidad del óblast de Poltava, en Ucrania.
Mijáilivske (Sumy), localidad del óblast de Sumy, en Ucrania.
Mijáilivske (Novomykolaivka, Zaporizhia), localidad del raión de Novomykolaivka del óblast de Zaporizhia, en Ucrania.
Mijáilivske (Yakymivka, Zaporizhia), localidad del raión de Yakymivka del óblast de Zaporizhia, en Ucrania.